Hans Rustad henviser til:

 Hans Rustad (officer) (1759–1832) – dansk-norsk officer og arkitekt
 Hans Rustad (journalist) (født 1950) – norsk journalist og blogger